Molekulska formula -{C12H8O4}- se može odnositi na:

 Bergapten
 Metoksalen